Surovec může být:

 Surovec – přírodní rezervace v oblasti TANAP

příjmení
 Jakub Surovec (1715–1740) – vůdce zbojnické družiny
 Pavel Surovec (* 1947) – český profesor a inženýr